El mercado de impulso engloba aquellos productos alimentarios que se consumen de forma espontánea, ligados a momentos lúdicos y a los conceptos de placer y ocio. Se trata, principalmente, de dulces y aperitivos: caramelos y otros derivados del azúcar, chocolate, aperitivos y snacks, frutos secos, galletas, productos de pastelería industrial y otros derivados de harina, pequeños juguetes, turrón y dulces de Navidad. 

Las compras por impulso son aquellas que surgen de manera espontánea sin estar planificadas previamente en la lista de la compra. Por estas peculiares características de consumo, en sus orígenes, los dulces y aperitivos solían encontrarse en puntos de venta específicos, algunos incluso ambulantes, a los que servía una distribución sin una denominación concreta, a la que se hacía referencia de diferentes formas: canal tradicional, canal golosinas, canal frutos secos o, incluso, coloquialmente, canal piperos. 

Fue en 1989, con el nacimiento de la revista Dulces Noticias… y algo más, cuando se acuña el término Canal Impulso, para englobar a estos puntos de venta especializados en artículos de consumo espontáneo que, por extensión, también comenzaron a denominarse productos de consumo por impulso. 

El objetivo de la publicación Dulces Noticias… y algo más ha sido contribuir a profesionalizar el sector y aglutinar toda la información de esta distribución diferencial española, ya que en el resto de Europa no existe un canal específico para estos productos.

Las primeras empresas de este canal de distribución que abastecen a estos puntos de venta en nuestro país, comienzan en la década de los 50 y se consolidan, especialmente, en los años 60 y 70. 

Hoy en día, la venta de estos productos ya no solo se vincula al Canal Impulso, sino que su consumo se ha extendido de forma muy notable a otros canales de venta como Moderna Distribución (hipermercados, supermercados, discount, cash & carry, entre otros), Canal Horeca (hoteles, restaurantes y cafeterías), Canal Vending (máquinas expendedoras) o Tiendas de Conveniencia (gasolineras, estancos, bazares, entre otros).

Enlaces externos 

https://www.sweetpress.com/. Portal de la editorial Sweet Press, especializada en el Mercado de Impulso y que edita revistas como Dulces Noticias...y algo más o Noticias al Detalle.

Distribución comercial